Frischmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Frischmann (* 1960), deutsche Philosophin und Hochschullehrerin
 David Frischmann (1859–1922), jüdischer Schriftsteller, Lyriker, Essayist, Literaturkritiker und Übersetzer von Schöner Literatur
 Heidi Schäfer-Frischmann (* 1951), deutsche Managerin und Oberin
 Jörg Frischmann (* 1963), deutscher Behindertensportler
 Johann Frischmann (um 1612–1680), deutscher Publizist und Diplomat
 Johannes Frischmann (* 1980), österreichischer Spitzenbeamter und Pressesprecher des Bundeskanzlers
 Justine Frischmann (* 1969), Musikerin, siehe Elastica
 Ruth Frischmannová (1928–1945), tschechisches Opfer des Holocaust